Kaple svatého Vincence z Pauly může být:

 Kaple svatého Vincence z Pauly (Jeruzalém)
 Kaple svatého Vincence z Pauly (Amiens)
 Kaple svatého Vincence z Pauly (Paříž)
 Kaple svatého Vincence z Pauly (Paříž, Rue de Montholon)
 Kaple svatého Vincence z Pauly (Urbach)
 Kaple bývalé obecní nemocnice (Clermont-Ferrand), věnovaná svatému Vincenci z Pauly
 Kaple svatého Vincence z Pauly (Šternberk)

Související články 
 Vincenc z Pauly
 Kostel svatého Vincence z Pauly 

Vincence z Pauly